Tafelhof ist

 eine alternative Bezeichnung für ein Kammergut
 der Name eines Nürnberger Stadtteils, siehe Tafelhof (Nürnberg)